CKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Crane Island (Stati Uniti)